Ȥ, ȥ (Z с крюком) — буква расширенной латиницы. Использовалась в верхненемецких языках.

Использование 
Ȥ обозначала апикальный фрикативный согласный. Первоначально не различалась на письме с буквой Z, которая служила для обозначения звука , поэтому к этой букве был добавлен крюк, чтобы их не путать.

Звук произошёл из прото-германской *t так же, как  и  произошли от *p и *k и впоследствии отделилась от .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки
 Эж
 Ɀ

Ссылки